Wind(s) of Change kan henvise til:

 Wind of Change (tale) – givet af den britiske premierminister Harold Macmillan til Sydafrikas parlament, den 3. februar 1960

Musik

Album 
 Wind of Change (album), 1972 af Peter Frampton
 Winds of Change (Eric Burdon & the Animals-album), 1967
 Winds of Change (Jefferson Starship-album), 1982

Sange 
 "Wind of Change" (Scorpions-sang), 1991

Se også 
 The Wind of Change (film) – fra 1961, instrueret af Vernon Sewell